Kinderhook kan syfta på:

Kinderhook, Illinois – en by i Pike County i den amerikanska delstaten Illinois
Kinderhook, New York